Royal Botanic Gardens ist der Name folgender Anlagen:

 Royal Botanic Gardens (Kew), Vereinigtes Königreich
 Royal Botanic Gardens (Melbourne), Australien
 Royal Botanic Gardens (Peradeniya), Sri Lanka
 Royal Botanic Gardens (Port of Spain), Trinidad und Tobago
 Royal Botanic Gardens (Sydney), Australien